Ivor bezeichnet:

 Ivor (Kentucky), ein Ort im Pendleton County, Kentucky, Vereinigte Staaten
 Ivor Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Ivor Novello Award, Preis für Songwriter und Komponisten
 einen männlichen Vornamen, siehe: Ivor (Vorname)

Siehe auch:
 Iver
 McIvor